Гуго (Гугон; , ; латинизированная форма  (род. п. )) — старофранцузское мужское имя германского (франкского) происхождения. Происходит от слова hug (сердце, разум, душа). Изначально краткая форма различных сложных имён с этим элементом. Принесено в английский язык норманской аристократией в форме Хью ().

Валлийские формы — Huw, Hew, итальянская — Ugo.

Носители 
 Хуго (майордом Австразии)
 Гуго (аббат Сен-Квентина)
 Гуго (герцог Бургундии)
 Гуго (граф Керси)
 Гуго (граф Руэрга)
 Гуго (граф Тура)
 Гуго Аббат
 Гуго Арльский (ок. 880—947) — король Италии (926—947).
 Гуго Биго, 1-й граф Норфолк
 Гуго Великий (897—956) — французский герцог.
 Гуго Великий (граф Вермандуа) (1057—1102) — граф, сын короля Франции Генриха I.
 Гуго Капет (ок. 941—996) — король Франции (987—996).
 Гуго Клюнийский
 Гуго Матвеевич Манизер — российский художник (живописец, график).
 Гуго Простодушный
 Гуго Сен-Викторский — каноник монастыря святого Виктора в Париже, богослов XII в. Упоминается Данте Алигьери в разделе «Рай» в «Божественной комедии».
 Гуго Фальканд — сицилийский хронист XII века.
 Гугон из Флёри — французский хронист XII века.
 Гуго из Пуатье — бургундский хронист XII века.
 Гуго де Бо де Куртезон (граф Солето)
 Гуго де Бомон
 Гуго де Бриенн
 Гуго де Вермандуа (архиепископ Реймса)
 Гуго де Гранмесниль
 Гуго де Ди
 Гуго де Лузиньян (архиепископ Никосии)
 Гуго де Лузиньян (регент)
 Гуго де Шалон (пфальцграф Бургундии)
 Гуго де Шамплит
 Гуго дю Перш
 Гуго д’Авранш, 1-й граф Честер
 Гуго д’Ибелин (умер в 1170) — влиятельный барон Иерусалимского королевства.
 Гуго фон Монфорт

Фамилия 
 Гуго, Густав фон (1764—1844) — немецкий юрист, основатель исторической школы права.
 Гюго, Виктор Мари (1802—1885) — французский писатель (поэт, прозаик и драматург), глава и теоретик французского романтизма.

См. также 
 Гуго де Лузиньян
 Уго
 Хуго
 Юго

Литература 
 A Dictionary of First Names / Patrick Hanks, Cate Hardcastle, Flavia Hodges. — New York : Oxford University Press, 2006.

Мужские имена
Страницы значений:Тёзки
Немецкие мужские имена